Boitschenko ist der Familienname von:

 Pawel Nikolajewitsch Boitschenko (* 1975), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Bojtschenko